Il doppio del torneo di tennis Wellington Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Wellington Challenger 1993, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1993, è stato vinto da Paul Annacone e Byron Black. In finale hanno sconfitto Mark Knowles e Roger Smith con il punteggio di 6-2, 7-6.

Teste di Serie

  Kent Kinnear /  Sven Salumaa (primo turno)
  Mark Kratzmann /  Mark Petchey (quarti di finale)

  Marius Barnard /  John-Laffnie de Jager (primo turno)
  Kelly Evernden /  Brett Steven (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Wellington Challenger 1993